Франц Шварц:
 Шварц, Франц Венцель (1842—1913) — немецкий живописец.
  (1821—1885) — прелат, немецкий писатель.
 Шварц, Франц Ксавер (1875—1947) — политический деятель Германии, казначей НСДАП.
 Примечания